Burton pode ser:

Pessoas
Cliff Burton
Richard Francis Burton
Tim Burton 
Renato Burton

Localidades
Burton (Carolina do Sul)
Burton (Michigan)
Burton (Ohio)
Burton (Texas)
Burton (Nebraska)

Desambiguação